Roveredo (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Graubünden
Roveredo di Guà, een gemeente in de Italiaanse provincie Verona
Roveredo in Piano, een gemeente in de Italiaanse provincie Pordenone

Zie ook
Rovereto, een stad in de Noord-Italiaanse provincie Trente